Pesenti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Pesenti-Rossi (* 1942), italienischer Automobilrennfahrer

 Guglielmo Pesenti (1933–2002), italienischer Radrennfahrer
 Martino Pesenti (um 1600–vor 1648), italienischer Komponist
 Michele Pesenti (auch Michael Pesenti; um 1475–nach 1524), italienischer Komponist 
 Patrizia Pesenti (* 1958), Schweizer Politikerin
 Paolo Pesenti (* 1961), US-amerikanischer Ökonom
 Remo Pesenti (* 1975), Schweizer Fußballspieler